Алексе́й Бра́гин:
 Брагин, Алексей Васильевич (1923—1980) — майор Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1946).
 Брагин, Алексей Владимирович (род. 1983) — российский программист, один из главных разработчиков ReactOS.
 Брагин, Алексей Матвеевич (1927—1987) — Герой Социалистического Труда (1981).

Примечания